Ла Маранера има више значења:

 Ла Маранера (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Маранера (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику